Mieczysław Teodorczyk (1899-1944) – oficer Wojska Polskiego II RP, żołnierz POW "Znak" i AK
 Mieczysław Teodorczyk (1950-) – polityk i samorządowiec, były marszałek województwa łódzkiego